Breite Straße 23 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Breite Straße 23 (Bennungen)
 Breite Straße 23 (Quedlinburg)
 Breite Straße 23 (Wernigerode)